Das Damendoppel im Badminton wurde bei den Panamerikanischen Spielen 2007 im Riocentro Sports Complex, Pavillon 4B, in Rio de Janeiro gespielt. 30 Sportlerinnen aus 8 Ländern nahmen teil.

Medaillengewinner

Ergebnisse

Referenzen 
  (PDF; 38,2 MB)

2007 Damendoppel
Badminton 2007
Badmintonwettbewerb in Rio de Janeiro
Badminton
Frauenbadmintonwettbewerb